Березинский сельсовет:

Беларусь 
 Березинский сельсовет (Витебская область) — сельсовет, Докшицкий район, Витебская область
 Березинский сельсовет (Минская область) — сельсовет, Березинский район, Минская область